Agamemnón Mükéné királya a görög mitológiában
 Agamemnón Aiszkhülosz Oreszteia-trilógiájának első drámája
 Agamemnon (keresztnév)
 911 Agamemnon kisbolygó